Маломихайловский сельский совет (Криничанский район) — входит в состав Криничанского района Днепропетровской области Украины.
 Маломихайловский сельский совет (Покровский район) — входит в состав Покровского района Днепропетровской области Украины.